Забелье — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Забелье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Забелье — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Забелье — посёлок в Котласском районе Архангельской области.
 Забелье — деревня в Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.
 Забелье — деревня в Лидском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.
 Забелье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Забелье — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Забелье — деревня в Себежском районе Псковской области.

Железнодорожная станция 
 Забелье — железнодорожная станция Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги.